Kavásila kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kavásilas, ort, Västra Grekland, Nomós Ileías, 
 Kavásila (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Imathías, 

Robotskapade Greklandförgreningar